Neustadt  o Ciutat Nova (Hamburg) , barri d'Hamburg al districte Hamburg-Mitte 
 Neustadt (Hessen), localitat alemanya al districte de Marburg-Biedenkopf
 Neustadt am Kulm
 Neustadt an der Donau
 Neustadt an der Waldnaab, ciutat alemanya al nord de l'estat federat de Baviera 
 Neustadt an der Weinstraße, ciutat alemanya a la regió de Renània-Palatinat
 Neustadt in Holstein, ciutat al nord de la Badia de Lübeck
 Districte de Neustadt an der Waldnaab, districte rural al nord l'Alt Palatinat a l'Estat Lliure de Baviera